Маккензи Блэквуд (; 9 декабря 1996, Тандер-Бей (Онтарио), Онтарио, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».

Карьера 

Блэквуд был выбран на входящем драфте OHL 2012 года в 5-м раунде клубом «Барри Кольтс». В первом же сезоне за Кольтс он вошёл в первую символическую сборную новичков ОХЛ. В следующем сезоне благодаря своей выдающейся игре он был вызван на матч всех звёзд ОХЛ. В 2015 году Маккензи вызвали на матч топ-проспектов CHL, но он был вынужден пропустить мероприятие из-за болезни.

30 декабря 2015 года Блэквуд подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз», который выбрал его на драфте 2015 года во 2-м раунде под общим 42-м номером.

Первый вызов в состав «Девилз» Маккензи получил 17 декабря 2018 года, после того, как основной голкипер команды Кори Шнайдер получил травму. На следующий день он Блэквуд дебютировал в НХЛ в матче против «Торонто Мейпл Лифс», дьяволы проиграли со счётом 2:7, а сам Маккензи заменил Кита Кинкейда в третьем периоде и отразил 8 бросков по своим воротам из 10. 20 декабря 2018 года он впервые в НХЛ вышел в стартовом составе на матч против «Коламбус Блю Джекетс», Девилз проиграли со счётом 1:2, однаком сам Маккензи провёл отличный матч, отразив 36 бросков из 38. 27 декабря 2018 года он одержал свою первую победу в карьере НХЛ в матче против «Бостон Брюинз», отразив 40 бросков из 42. 29 декабря 2018 года в матче против «Каролина Харрикейнз», всего лишь в третьем матче, в котором Блэквуд вышел в стартовом составе, он сделал свой первый "шатаут".

Статистика

Клубная статистика

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Бингемтон Девилз»
Игроки «Адирондак Тандер»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»